Sobrado (Castiglia e León) – comune spagnolo della provincia di León, Castiglia e León.
 Sobrado (Galizia) – comune spagnolo della provincia della Coruña, Galizia.
 Sobrado (Brasile) – comune brasiliano della Paraíba.